Ю́рий Алекса́ндрович Па́влик (; 15 февраля 1994, Кременчуг, Украина) — украинский футболист, полузащитник.

Биография 
Павлик является воспитанником клубной системы «Кремень» (Кременчуг).

Первый профессиональный контракт подписал с полтавской «Ворсклой» в июле 2012 года, став выступать за дублирующий состав. 24 апреля 2014 года, Юрий дебютировал в высшем дивизионе, приняв участие в гостевом поединке полтавчан против мариупольского «Ильичевца», заменив в конце поединка одноклубника Адиса Яховича. Эта игра осталась для него единственной в основном составе «Ворсклы».

В начале 2015 года подписал контракт с «Кремнём» и провёл полсезона во второй лиге, затем ещё полгода не играл на профессиональном уровне. Весной 2016 года выступал в первой лиге за «Горняк» (Кривой Рог). Следующие два сезона провёл в составе клуба «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни) в первой лиге, сыграл более 60 матчей за клуб. В 2018 году вернулся в «Кремень», с которым в сезоне 2018/19 стал победителем зонального турнира второй лиги и вышел в первую.

В начале 2020 года перешёл в клуб чемпионата Литвы «Банга».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Кремень»
Игроки ФК «Горняк» Кривой Рог
Игроки ФК «Горняк-Спорт»
Игроки ФК «Банга»